Core () — дебютный студийный альбом американской рок-группы Stone Temple Pilots, выпущенный 29 сентября 1992 года на лейбле Atlantic Records. Альбом достиг 1-й строчки в Top Heatseekers и 3-ей в Billboard 200. Альбом стал 8x «платиновым» в 2001 году, что делает его самым продаваемым альбомом группы. Песня «Plush» удостоилась премии «Грэмми» за «Лучшее хард-рок исполнение».

Об альбоме

Запись 
Первый записанный для альбома трек, «Wet My Bed», вышел из импровизации Скотта Уайланда и Роберта Делео. В конце дорожки можно услышать, как продюсер Брендан О’Брайан входит в студию и спрашивает:  Остальная часть альбома была записана в течение пяти недель, после чего группа решила назвать дебютный альбом Core, ссылаясь на яблоко из Библейской истории Адама и Евы.

Композиция 
Core, как дебютный альбом, отражает попытку группы возродить ориентированный на альбомы подход к музыке 1970-х годов. Стремясь создать интенсивный и эмоциональный звук, вокалист Уайланд заявил, что главной темой альбома является то, что человечество находится в замешательстве, а также социальная несправедливость (в песнях «Sex Type Thing» и «Naked Sunday»). К примеру, «Sex Type Thing», по словам Уайланда, рассказывает о злоупотреблении властью и отношении человечества к женщинам, которое рассматривает их только в качестве сексуальных объектов. «Naked Sunday», как говорит Уайланд:  Далее, объяснив свой лирический стиль на Core, Уайланд сказал слеующее:

Я считаю, что все люди, независимо от возраста, расы, вероисповедания или сексуальной ориентации, должны иметь возможность свободно осуществлять свои права, как человеческие существа, чтобы наслаждаться жизнью, делать то, что они хотят и чувствовать себя комфортно. Я предполагаю, что, как правило, интереснее найти тёмные стороны личности, чем жёлтые и оранжевые. Знаете, я размышляю об этом, когда слушаю музыку.

Лирика Wicked Garden помогает справиться с потерей невинности и чистоты, в то время, как «Sin» адресует слушателю «жестокие и уродливые» отношения. Песня «No Memory», музыкальная интерлюдия между двумя этими композициями, написанная Дином Делео, описывается им как Zeppelinesque

Релиз 
Core был выпущен 29 сентября 1992 года, в тот же день, что и второй и самый успешный альбом группы Alice in Chains. Примечательно, что оба они стали самыми успешными в историях групп, а также получили статус мульти-платиновых.

Отзывы 
Дон Кей из Kerrang! похвалил группу за «доверие и идентичность», столь необычные для дебютных альбомов. Однако, в целом альбом получил смешанные отзывы. Музыкальные критики часто писали, что группа «своровала» стиль и песни других гранж-групп, таких, как Alice in Chains и Pearl Jam. Журнал Entertainment Weekly дал альбому оценку «B», однако в отзыве выражалось две абсолютно противоположных точки зрения.

Резкое разделение между растущим количеством поклонников и ненавистников группы было очевидно: в январе 1994 года в опросе, проведённом Rolling Stone, Stone Temple Pilots победила сразу в двух номинациях: «Лучшая группа года» и «Худшая группа года». Что касается первичного приёма альбома, Уайланд рассказал Entertainment Weekly в 2008 г.: «В начале это было очень больно, потому что я просто предположил, что критики поймут, кто мы и откуда, что это не просто безликие рок-песни».

Композиция «Plush» в 1994 году получила премию «Грэмми» за лучшее хард-рок исполнение, а также выиграла Премию MTV Video Music Awards за лучшее дебютное видео в 1993 году.

Наследие 
Некоторые из песен альбома до сих пор часто появляются на радио в США. В октябре 2011 года Core занял 10-е место в списке лучших альбомов 1992 года по версии журнала Guitar World, обойдя акустический концертный альбом Эрика Клэптона Unplugged. В августе-сентябре 2012 года группа проводила музыкальное турне, посвящённом 20-летнему юбилею альбома.

Список композиций 
Все тексты песен написаны Скоттом Уайландом, за исключением отдельно отмеченных случаев.

Некоторые корейские копии альбома вместо Crackerman содержат акустическую версию Plush.

Участники записи

Stone Temple Pilots 
 Скотт Уайланд — вокал
 Дин Делео — гитара
 Роберт Делео — бас-гитара
 Эрик Кретц — ударные

Персонал 
 Том Бейкер — микширование
 Кристиан Клейтон — иллюстрации
 Катрина Диксон — фотография
 Ник Дидиа — инженер
 Дик Канеширо — второй инженер
 Брендан О’Брайан — продюсер
 Мартин Уэйланд — композитор

Чарты

Альбом

Чарты 90-х

Синглы

Сертификации 

|}

Примечания 

Альбомы 1992 года
Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Stone Temple Pilots
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, сертифицированные как дважды платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как серебряные Британской ассоциацией производителей фонограмм